

Клубът

Трофеи 

Последна актуализация: 15 март 2008

Екипировка 

Последна актуализация: 17 септември 2008

„А“ футболна група

Кръг по кръг 

Място: Д = Домакин, Г = Гост; Резултат: П = Победа, Р = Равен, З = Загуба.

Купа на България

1/16 финал 
31 октомври 2007
  1:0 
 (63 min. Мартин Камбуров)

Купа на УЕФА

Втори предварителен кръг 
16 август 2007
 Омония (Никозия) 1:1 
 (14 min. Хаяфас) – (1 min. Ней)

30 август 2007
  2:1 Омония (Никозия)
 (17 min. Ней) – (8 min. Какоянис)
 (90 min. Чиликов)

Първи кръг 
20 септември 2007
 ФК Тулуза 0:0 

4 октомври 2007
  1:1 ФК Тулуза
 (65 min. Ней) – (90+6 min. Жиняк)

Програма

Официални мачове 

Място: Д = Домакин, Г = Гост, Н = Неутрален терен

Приятелски мачове 

Място: Д = Домакин, Г = Гост, Н = Неутрален терен

Трансфери

Източници 

ПФК ЦСКА (София) през сезоните
Футболни отбори през сезон 2007/08